Джессика Фолкер (, р. 9 июля 1975 года, Тэби, Швеция) — шведская поп-певица, модель, известна своими сольными песнями, равно как бэк-вокалистка таких артистов как Amadin, E-Type, Dr. Alban, Bomfunk MC's, Leila K.

Дискография 
Альбомы
 Jessica (1998)
 Dino (2000)
 På svenska (2005)
 Skin Close (2007)

Синглы
 Tell Me What You Like (1998)
 How Will I Know (Who You Are) (1998)
 How Will I Know (Who You Are) (The Remixes) (1999)
 I Do (1999)
 Tell Me Why (1999)
 Goodbye (1999)
 Trehundra Dar (2000) (Blues feat. Jessica Folcker)
 To Be Able To Love (2000)
 Lost Without Your Love (2000)
 Love You For All Time (Jessica feat. Kim Min Jong) (2000)
 Miracles (2001)
 Crash Like A Wrecking Ball (2001)
 (Crack It) Something Going On (Bomfunk MC’s feat. Jessica Folcker) (2002)
 Du Kunde Ha Varit Med Mig (2005)
 Om Natten (2005)
 Vad Gör Jag Nu (2005)
 En Annan Sång (2005)
 When Love’s Comin' Back Again (2006)
 Snowflakes (2007)
 Gravity (2014)

Ссылки 
 Фан-сайт
 Myspace

Певцы и певицы Швеции